Конкоре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Конкоре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан